Kill The Power (в пер. с англ. Подавить мощь) — пятый студийный альбом британской регги-рок-группы Skindred, выпущенный 27 января 2014 года.

Об альбоме 
Диск был анонсирован на сайте Metal Hammer 29 апреля 2013 года. В сообщении солист и лидер Skindred Бенжи Уэббе написал следующее:
«„Kill The Power“ наш пятый студийный альбом… Мы очень рады, что теперь можем взорвать этой бомбой весь мир! „Kill The Power“ показывает, что всем вокруг надоело быть слабыми и они хотят пойти и уничтожить всех тех, кто угнетает и удерживает их! Используйте этот альбом в качестве фона для преодоления себя и взятия жизнь в свои руки! Мы не боремся с силой — мы несомненно подавляем её!!».
 
Дэн Пагсли по поводу названия альбома сказал: «Это больше идея того, что в жизни у нас есть вещи, которые стоят как барьеры, это могут быть отношения или привычки и всё, что стоит рядом с этими вещами…»

Список композиций

Участники записи 

Skindred
 Бенжи Уэббе — вокал, клавишные
 Дэн Пагсли — бас-гитара
 Mikeydemus — гитара, бэк-вокал
 Арья Гоггин — ударные

Дополнительный персонал
 Студия Stronghold — пре-продакшн
 Джеймс Лугхрей — продюсирование, микширование, программирование
 Дженна Джи — вокал («Open Eyed»)
 Девиде Венко — инженер
 Кори Мур — ассистент инженера
 Блейр Годдард — ассистент инженера
 Тим Фокс — оформление

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Skindred
 Skindred на Myspace
 Kill The Power на Discogs

Альбомы 2014 года
Альбомы альтернативного метала
Альбомы электронной музыки